Tosa (pasmina pasa)
Tosa (škola)